Cowboy Junkies — канадская группа, играющая в стиле альт-кантри, фолк-рока и блюз-рока. Группа основана в Торонто в 1985 году.

История группы 

Группа основана гитаристом и автором песен Майклом Тимминсом и басистом Аланом Энтоном, первоначально играющими в группе под названием Hunger Project. Группа образовалась в Торонто в 1979 году, позже переименовалась в Germinal. В 1984 году на барабаны сел брат Майкла, Питер, а уже в 1985-м присоединилась и сестра Марго, работающая в то время социальным работником. Под окончательным названием Cowboy Junkies группа в 1986 году выпускает свой дебютный альбом Whites Off Earth Now!! на собственном лейбле Latent.

Участники 

Группа состоит из четырёх участников, трое из которых состоят в родстве.
  — вокал, (родилась 27 января 1961 года в Монреале)
 Майкл Тимминс — гитара, песни (родился 21 апреля 1959 года в Монреале)
 Питер Тимминс — барабаны (родился 29 октября 1965 года в Монреале)
 Алан Энтон — бас-гитара (родился 22 июня 1959 года в Монреале)

Дискография

Студийные альбомы 

}}

Концертные альбомы 

}}

Сборники 

}}

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Cowboy Junkies на сайте Discogs.com 
 Cowboy Junkies на сервисе «Яндекс.музыка» 
 Cowboy Junkies на сайте allmusic.com 
 Cowboy Junkies на NPR music 
 

Кантри-группы Канады
Музыкальные коллективы из Торонто
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1986 году
Исполнители Geffen Records
Исполнители RCA Records
Группы кантри-рока